La saison 2022 de l'équipe cycliste Cofidis est la vingtième-sixième de cette équipe.

Coureurs et encadrement technique

Effectif

Transferts

Victoires et podiums sur la saison

Programme de la saison

Résultats détaillés

Courses UCI World Tour

Résultats sur les courses UCI World Tour d'une journée

Résultats sur les courses à étapes des UCI World Tour 

 

 

 

 
  Victor Lafay :  : Coureur le plus combatif lors de la .
  Ion Izagirre :  : Coureur le plus combatif lors de la .

 
  Thomas Champion :  - Leader au classement du meilleur grimpeur pendant 2 jours.

 

 

  Simon Geschke :  - Leader au classement du meilleur grimpeur pendant 9 jours.
  Anthony Perez :  - Coureur le plus combatif lors de la .
  Simon Geschke :  - Coureur le plus combatif lors de la .

Courses UCI ProSeries

Résultats sur les courses UCI ProSeries d'une journée 

 *Stagiaire de l'équipe  ColoQuick. 
 **Stagiaire. 

 *Stagiaire de l'équipe  ColoQuick. 

 *Stagiaire de l'équipe  ColoQuick. 

 *Stagiaire de l'équipe  ColoQuick.

Résultats sur les courses à étapes UCI ProSeries 

  Benjamin Thomas :  - Leader au classement général pendant 3 jours et vainqueur de ce classement.
  Benjamin Thomas :  - Leader au classement par points pendant une journée.

  Axel Zingle :  - Leader au classement général pendant 2 jours.
  Victor Lafay :  - Leader au classement général pendant une journée.
  Axel Zingle :  - Leader au classement par points pendant 2 jours et vainqueur de ce classement.
  Axel Zingle :  - Leader au classement du meilleur jeune pendant 2 jours.
  Cofidis :  - Leader au classement de la meilleure équipe pendant 2 jours.

 *Coureur stagiaire.

Courses Circuits continentaux

Résultats sur les courses Circuits continentaux d'une journée 

 *Stagiaire de l'équipe  ColoQuick. 
 **Stagiaire. 

 *Stagiaire. 

 *Stagiaire. 

 *Stagiaire. 

 *Coureurs de l'équipe  ColoQuick.

Résultats sur les courses à étapes des Circuits continentaux 

  Cofidis :  - Leader au classement de la meilleure équipe pendant 2 jours.

  Benjamin Thomas :  - Leader au classement général pendant 3 jours et vainqueur de ce classement.

  Alexis Renard :  - Leader au classement du meilleur jeune pendant une journée.

  Guillaume Martin :  - Leader au classement général pendant 2 jours et vainqueur de ce classement.

 *Stagiaire. 

 *Stagiaire.

Championnats nationaux

Courses courues avec d'autres équipes ou la sélection nationale 

 *Course couru avec la sélection nationale. 

 *Course couru avec la sélection nationale. 

 *Course couru avec la sélection nationale.

Récapitulatif de la saison 

 (1) = Victoire ou podium en contre-la-montre par équipes.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

  
 

2022
Équipe cycliste en 2022
Cyclisme en France en 2022